Der Ausdruck Backtrack steht für:

 das Rollen eines Flugzeugs auf der Piste entgegen der aktuellen Start- und Landerichtung an deren Anfang oder zu einem Rollweg (Flugverkehrsfreigabe erforderlich)
 eine für die Anwendung im Sicherheitsbereich vorgesehene Linux-Distribution, siehe: BackTrack
 ein Alternativtitel des Spielfilms Catchfire